Il doppio del torneo di tennis Modal Euro-Ten du Pays de Charleroi 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Séverine Beltrame e Laura Thorpe che hanno battuto in finale Ilona Kramen' e Diāna Marcinkēviča 3-6, 6-4, [10-7].

Teste di serie 

 Séverine Beltrame /  Laura Thorpe (Campionesse)
 Teodora Mirčić /  Polina Pekhova (semifinali)

 Gioia Barbieri /  Anastasia Grymalska (quarti di finale)
 Malou Ejdesgaard /  Magda Linette (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Modal Euro-Ten du Pays de Charleroi 2012